Sesi-SP est un club brésilien de volley-ball fondé en 2009 et basé à São Paulo qui évolue pour la saison 2016-2017 en Superliga feminina.

Historique

Palmarès 
Championnat sud-américain des clubs
Vainqueur : 2014
 Coupe du Brésil
 Finaliste : 2014, 2015.
Championnat du Brésil
Finaliste : 2014.
 Championnat Paulista
 Finaliste : 2013.

Effectifs

Saison 2017-2018

Saisons précédentes

Entraîneur :  Talmo Curto de Oliveira 

Entraîneur : Talmo Curto de Oliveira 

Entraîneur : Talmo Curto de Oliveira 

Entraîneur : Talmo Curto de Oliveira

Notes et références

Liens internes
Championnat du Brésil de volley-ball féminin
Coupe du Brésil de volley-ball féminin

Liens externes 
  Site officiel du club

Club de volley-ball dans l'État de São Paulo
Sao Paulo
Volley-ball à São Paulo